Karlsbad steht für:

 Karlsbad, Stadt und Kurort in Tschechien
 Karlsbad (Baden), Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 ein Naturbad in Halle (Saale), siehe Karlsbad Angersdorfer Teiche

Siehe auch:
 Carlsbad